Арнетт () — английская фамилия и французское мужское имя ().

Фамилия:
 Арнетт, Деймон (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Арнетт, Джей (род. 1938) — американский баскетболист.
 Арнетт, Джон (1935—2021) — игрок в американский футбол.
 Арнетт, Питер Грегг (род. 1934) — американский журналист новозеландского происхождения.
 Арнетт, Уилл (род. 1970) — канадский киноактёр и актёр озвучивания.

Имя:
 Моултри, Арнетт (род. 1990) — американский баскетболист.

См. также 
 Арнет